Dinamic Software – azienda di videogiochi spagnola 1984-1992
 Dinamic Multimedia – azienda di videogiochi spagnola 1993-2001